Fonte Arcada (Penafiel) — freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Fontarcada — freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Fonte Arcada (Sernancelhe) — freguesia no concelho de Sernancelhe, Portugal

Desambiguação